Agnew är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt engelskspråkigt efternamn. Det har burits och bärs också av personer som saknar skotsk härkomst. Den mest kände med namnet, den amerikanske politikern Spiro Agnew, hade en grekiskfödd far, som tagit namnet efter att tidigare ha heta Anagnostopoulos. Klanen Agnew hade sin ursprungliga hemvist  i Galloway i sydvästligaste Skottland, men Agnew är inte ett skotskt ortnamn. Det ingår emellertid i geogarafiska namn i områden som koloniserats av engelsktalande.

Personer med efternamnet Agnew
 Chloë Agnew (född 1989), irländsk sångerska
 Spiro Agnew (1918–1996), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Maryland, USA:s vicepresident 1969–1973
 Stuart Agnew (född 1949), brittisk politiker, högerpopulist (UKIP)

Geografi

Australien
 Agnew Airport – flygplats i Queensland
 Agnew Mine – gruva i Western Australia

Kanada
 Agnew Lake – insjö i Ontario

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn